Estes são os resultados dos Playoffs da Conferência Brasileira da Liga Nacional de Futebol Americano de 2018. O campeão desta conferência garante vaga na grande final, o Super Bowl, contra o campeão da Conferência Americana.

Chaveamento dos Playoffs
Em itálico, os times que possuem o mando de campo e em negrito os times classificados.

 Campeões de Divisão e promovidos ao Brasil Futebol Americano de 2019 (exceto para a Divisão Norte).

Resultados

Semifinais de Divisão

Finais de Divisão

Brazilian Bowl

Ver também
 Playoffs da Conferência Americana

Ligações externas 
 Classificação da Liga Nacional no Futebol Americano Brasil
 Classificação da Liga Nacional no Salão Oval
 Facebook oficial da Liga Nacional
 Facebook oficial do CBFA

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano de 2018